Cuenca de Campos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuenca de Campos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Cuenca de Campos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar